Нагаур (, ) — город и муниципалитет в центральной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Нагаур.

География и климат 
Расположен к юго-востоку от города Биканер и к северо-востоку от города Джодхпур, на высоте 301 м над уровнем моря. Климат города можно охарактеризовать как засушливый. Лето жаркое, часты пыльные бури. Сезон дождей — очень короткий, продолжается с июля по середину сентября.

Население 
Население города по данным на 2001 год составляет 88 313 человек (46 364 мужчины и 41 949 женщин).

Источник:

Примечания 

Города Раджастхана